Лі Тін і Сунь Тяньтянь були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не захищати свій титул разом.

Лі грала в парі з Лі На, а Сунь виступала разом з Hao Jie.

Лі та Лі знялись у чвертьфіналі, а Хао і Сунь програли в першому колі парі Julia Vorobieva & Юань Мен.

Марія Елена Камерін і Еммануель Гальярді виграли титул, у фіналі перемігши пару Нега Уберой і Шіха Уберой з рахунком 7-6(5), 6-3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
http://www.itftennis.com/womens/tournaments/tournamentresults.asp?event=1100073059&tournament=1100012718

Guangzhou International Women's Open
Тур WTA 2005